(1956- ), agriculteur et syndicaliste français
Bernard Lannes (1762-1830), fonctionnaire français